Das Moorilla Hobart International 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 6. bis zum 12. Januar 2013 statt.

Zeitgleich fand in Sydney das Apia International als Turnier der Premier-Kategorie der WTA Tour 2013 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Mona Barthel, im Doppel das rumänische Duo Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu.

Das Einzel gewann Jelena Wesnina gegen Mona Barthel mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Garbiñe Muguruza Blanco / María Teresa Torró Flor gegen Tímea Babos / Mandy Minella mit 6:3 und 7:65.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Moorilla Hobart International 2013 fand vom 4. bis zum 6. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Hobart
Hobart City